Doctor Manuel Velasco Suárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Doctor Manuel Velasco Suárez, Chiapilla, Chiapas, 
 Doctor Manuel Velasco Suárez, Sabanilla, Chiapas, 
 Doctor Manuel Velasco Suárez, Salto de Agua, Chiapas, 
 Doctor Manuel Velasco Suárez, Ocosingo, Chiapas, 
 Doctor Manuel Velasco Suárez, Palenque, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar